Krampl steht für:

 Mia Krampl (* 2000), slowenische Sportklettererin
 Krampl (Postmünster), Gemeindeteil der Gemeinde Postmünster im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn